Duarte da Costa (início de 1505 — ) foi um nobre e administrador colonial português.

Biografia
Membro do Conselho Real, foi embaixador na corte de Carlos I de Espanha. Foi nomeado como segundo governador-geral do Brasil (1553-1558).

Desembarcou na Bahia em 1553, trazendo uma comitiva de 250 pessoas, entre elas o noviço José de Anchieta, que seria responsável, mais tarde, juntamente com o padre Manuel da Nóbrega, pela fundação do Colégio jesuíta na vila de São Paulo.

Importantes acontecimentos marcaram a sua gestão: 
 combateu as tribos indígenas do Recôncavo da Bahia, cujos constantes ataques impediam o progresso das povoações de colonos;
 organizou entradas no sertão para procurar as desejadas riquezas minerais, pois havia delas abundância nas colônias espanholas na região andina;
 o incidente entre o primeiro bispo, D. Pero Fernandes Sardinha e o filho de Duarte da Costa, D. Álvaro da Costa, onde diante das críticas do bispo à agressividade e aos maus costumes de D. Álvaro, a população de Salvador dividiu-se em duas facções: uma favorável a D. Álvaro e ao governador; outra, favorável ao bispo. D. Pero Fernandes que foi chamado a Portugal para dar explicações, mas o seu navio naufragou no litoral de Alagoas, tendo os sobreviventes sido mortos e devorados pelos Caetés;
 fundação do Colégio dos jesuítas na vila de São Paulo (25 de janeiro de 1554);
 invasão da baía de Guanabara, em 1555, pelos franceses, que pretendiam estabelecer uma colônia naquele local (a França Antártica). Como não dispunha de recursos para expulsá-los, o governador nada pôde fazer, sendo preciso esperar a chegada de Mem de Sá.

Em 1574, foi nomeado por D. Sebastião Presidente do Senado da Câmara de Lisboa.

Segundo o Agiologio Lusitano, terá sido o 9.º provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Casamento e descendência
D. Duarte da Costa se casou com Maria da Silva, filha de Francisco de Mendonça e de sua mulher D. Leonor de Almeida, filha de D. Francisco de Almeida, Vice-Rei da Índia, e de sua mulher Joana Pereira: 
 D. Margarida da Costa (1525-?) Se casou com Duarte de Melo, 5° Senhor de Povolide. Com Descendência;
 D. Álvaro da Costa (1530-?) Se casou com Leonor de Sousa, filha de Fernão Alves de Sousa e Brites de Sousa . Sem Descendência;
 D. Francisco da Costa (1531-?) Se casou com Joana Henriques, filha de Gonçalo Vaz Pinto, 4° Senhor de Ferreiros e Violante Henriques. Com Descendência;
 D. Ana da Costa (1533-?) Se casou com Antônio Moniz Barreto, Governador da Índia Portuguesa. Com Descendência;
 D. João da Costa (1534-1562); 
 D. Lourenço da Costa (1535-1562).

Ver também
 Lista de governadores-gerais do Brasil

Nascidos no século XVI
Conselheiros do Reino de Portugal
Embaixadores de Portugal na Espanha
Governadores-gerais do Brasil
Presidentes do Senado da Câmara de Lisboa
Provedores da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa